Erlabrunn kan syfta på:

Geografi

Tyskland 

 Erlabrunn, Sachsen – en ort i Sachsen, 
 Erlabrunn, Bayern – kommun i Landkreis Würzburg, Bayern, Regierungsbezirk Unterfranken,